Thränhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Thränhardt (* 1957), deutscher Leichtathlet
 Dietrich Thränhardt (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler